Catalina Renata de Austria y Wittelsbach (Graz, 4 de enero de 1576 - ibidem, 29 de junio de 1599) fue miembro de la Casa de Habsburgo. Era la tercera hija del archiduque Carlos II de Estiria y de la princesa María Ana de Baviera. Sus abuelos paternos eran el emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico y Ana de Hungría y Bohemia, y sus abuelos maternos eran el duque Alberto V de Baviera y la archiduquesa Ana de Austria (esta última, hermana mayor de Carlos II de Estiria, su padre).

Biografía 
Nacida en Graz y al igual que todos sus hermanos, Catalina Renata sufrió el famoso labio inferior de los Habsburgo. Las negociaciones para un matrimonio entre ella y Ranuccio I Farnesio, duque de Parma, fueron iniciadas, pero Catalina Renata murió repentinamente a los veintitrés años.

Ancestros

Referencias 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Nacidos en Graz